Ronalds Ozoliņš - en anglais  -  (né le  à Riga en République socialiste soviétique de Lettonie) est un joueur professionnel de hockey sur glace letton.

Carrière de joueur 
Joueur letton ayant commencé sa carrière professionnelle en 1991 dans son pays natal. Il joua ensuite dans la Superliga russe trois saisons avant de tenter sa chance en Amérique du Nord. Entre 1995 et 2001, il joua pour divers clubs mineurs aux États-Unis. Il réussit à atteindre la Ligue internationale de hockey que pour deux parties en 1996-1997. Durant ce séjour en Amérique, il joua aussi trois saisons de Roller in line hockey.

En 2001-2002, il se joignit au HK Riga 2000 avec lesquels il joua jusqu'à sa retraite au terme de la saison 2007-2008.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|1991-1992 ||Dinamo Riga ||Latvijas Atklātais čempionāts ||14 ||6 ||2 ||8 ||16 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1992-1993 ||Dinamo Riga ||Latvijas Atklātais čempionāts ||12 ||1 ||3 ||4 ||8 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1992-1993 ||Dinamo Riga ||Superliga ||29 ||0 ||2 ||2 ||8 ||2 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
|1993-1994 ||Dinamo Riga ||Superliga ||34 ||1 ||2 ||3 ||16 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1994-1995 ||Dinamo Riga ||Superliga ||43 ||0 ||0 ||0 ||26 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1995-1996 ||Lizard Kings de Jacksonville ||ECHL ||36 ||3 ||5 ||8 ||43 ||15 ||1 ||2 ||3 ||27
|-
|1996-1997 ||Lizard Kings de Jacksonville ||ECHL ||50 ||1 ||8 ||9 ||41 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1996-1997 ||Dragons de San Antonio ||LIH ||2 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|rowspan="2"|1997-1998 ||Lizard Kings de Jacksonville ||ECHL ||3 ||0 ||0 ||0 ||6 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|Pride de Pee Dee ||ECHL ||33 ||0 ||3 ||3 ||35 ||2 ||0 ||1 ||1 ||5
|-
|1998-1999 ||Force de Fayetteville ||LCH ||31 ||1 ||4 ||5 ||22 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1999-2000 ||Force de Fayetteville ||LCH ||70 ||2 ||4 ||6 ||69 ||4 ||0 ||0 ||0 ||2
|-
|2000-2001 ||Kingfish de Bâton-Rouge ||ECHL ||62 ||2 ||9 ||11 ||86 ||2 ||0 ||0 ||0 ||6
|-
|2001-2002 ||HK Riga 2000 ||East European League ||41 ||2 ||8 ||10 ||67 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2001-2002 ||HK Riga 2000 ||Latvijas Atklātais čempionāts ||15 ||6 ||6 ||12 ||41 ||2 ||0 ||0 ||0 ||2
|-
|2002-2003 ||HK Riga 2000 ||East European League ||28 ||1 ||7 ||8 ||36 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2002-2003 ||HK Riga 2000 ||Latvijas Atklātais čempionāts || ||3 ||4 ||7 ||26 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2003-2004 ||HK Riga 2000 ||East European League ||25 ||3 ||7 ||10 ||18 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2003-2004 ||HK Riga 2000 ||Latvijas Atklātais čempionāts ||15 ||1 ||6 ||7 ||4 ||7 ||1 ||3 ||4 ||2
|-
|2004-2005 ||HK Riga 2000 ||Ekstraliga ||44 ||0 ||8 ||8 ||26 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2004-2005 ||HK Riga 2000 ||Latvijas Atklātais čempionāts ||6 ||0 ||0 ||0 ||0 ||11 ||0 ||4 ||4 ||31
|-
|2005-2006 ||HK Riga 2000 ||Ekstraliga ||26 ||4 ||1 ||5 ||24 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2005-2006 ||HK Riga 2000 ||Latvijas Atklātais čempionāts || ||2 ||3 ||5 ||8 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2006-2007 ||HK Riga 2000 ||Latvijas Atklātais čempionāts ||40 ||4 ||5 ||9 ||82 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2007-2008 ||HK Riga 2000 ||Latvijas Atklātais čempionāts ||36 ||3 ||4 ||7 ||100 ||- ||- ||- ||- ||-

Statistiques de roller-hockey 

|1995 ||Cheetahs de Chicago ||RHI ||23 ||6 ||6 ||12 ||23 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1996 ||Jackals d'Orlando ||RHI ||21 ||4 ||5 ||9 ||35 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1998 ||Surge d'Orlando ||MLRH ||12 ||1 ||12 ||13 ||10 ||- ||- ||- ||- ||-

Notes et références

Voir aussi 

Naissance en février 1973
Naissance à Riga
Naissance en RSS de Lettonie
Joueur letton de hockey sur glace
Joueur de roller in line hockey
Joueur des Lizard Kings de Jacksonville
Joueur des Dragons de San Antonio
Joueur du Pride de Pee Dee
Joueur du Force de Fayetteville
Joueur des Kingfish de Baton Rouge
Joueur du HK Riga 2000
Défenseur de hockey sur glace